Der Ranong United Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Ranong, der in der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, der Thai League 2, spielt.

Geschichte 
Der Verein startete in der dritten Liga, der damaligen Regional League Division 2. Bis 2016 spielte man in der Southern Region. Nach der Ligareform 2017 spielte der Verein in der Thai League 3. Hier trat der Verein in der Lower Region an. 2019 belegte der Verein den zweiten Platz und stieg in die zweite Liga auf.

Erfolge 
 Thai League 3 - Lower: 2019 (Vizemeister)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Ranong Province Stadium () in Ranong aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion mit einem Fassungsvermögen von 1000 Zuschauern.

Spielstätten seit 2010

Spieler  
Stand: 24. Januar 2023

Beste Torschützen seit 2017

Trainer

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Ranong United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Ranong United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Ranong United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Ranong United, FC
Gegründet 2010
Sport (Ranong)